Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 528 dans le monde.
 Route fédérale 528 en Allemagne
 RS-528 au Brésil
 Route nationale 528 en France